Бушулей — название населённых пунктов:

Россия 
 Бушулей — деревня в Могочинском районе Забайкальского края.
 Бушулей — село в Чернышевском районе Забайкальского края.